Армстронг () — округ в штате Пенсильвания, США. Официально образован 12-го марта 1800 года. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 68 941 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 719,762 км2, из которых 1 691,272 км2 суша и 28,490 км2 или 1,580 % это водоемы.

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 72 392 жителей в составе 29 005 домашних хозяйств и 20 535 семей. Плотность населения составляет 43,00 человека на км2. На территории округа насчитывается 32 387 жилых строений, при плотности застройки около 19,00-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 98,32 %, афроамериканцы — 0,82 %, коренные американцы (индейцы) — 0,09 %, азиаты — 0,12 %, гавайцы — 0,02 %, представители других рас — 0,13 %, представители двух или более рас — 0,50 %. Испаноязычные составляли 0,43 % населения независимо от расы.

В составе 29,50 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 57,90 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 9,00 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 29,20 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 25,90 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 13,70 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,46 человека, и средний размер семьи 2,95 человека.

Возрастной состав округа: 22,90 % моложе 18 лет, 7,20 % от 18 до 24, 27,60 % от 25 до 44, 24,20 % от 45 до 64 и 24,20 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 40 лет. На каждые 100 женщин приходится 94,70 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 92,10 мужчин.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт правительства округа Армстронг, штат Пенсильвания
 Национальная ассоциация округов США
 Торговая палата округа Армстронг, штат Пенсильвания
 Armstrong County Public Libraries

Округа Пенсильвании
Появились в 1800 году в США